

Patronyme 
 Guy de Lioncourt (1885-1961), compositeur français.
 Vincent Berthier de Lioncourt, organiste français.

Fiction 
 Gabrielle de Lioncourt, vampire de fiction créé par la romancière américaine Anne Rice et apparaissant dans sa série Chroniques des vampires.
 Lestat de Lioncourt, vampire de fiction créé par la romancière américaine Anne Rice et apparaissant dans sa série Chroniques des vampires.